Литвинюк — білоруське та українське прізвище, утворенне від прізвища Литвин (вихідець з Литви). В основному поширенне на території Білорусі, а також в Україні та Росії.

Відомі носії 
 Литвинюк Богдан Васильович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.
 Литвинюк Зигмунд Станіслав — польський політик, голова гміни Тучна.
 Литвинюк Михайло — український журналіст.
 Литвинюк Сергій Іванович — капітан Збройних сил України.
 Литвинюк Федір — герой Радянського Союзу.
 Литвинюк Вероніка Олександрівна -герой, веронт.

Багатозначні терміни
Білоруські прізвища
Українські прізвища